L' Australian Open 2011 est l'édition 2011 de l'Australian Open, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Canberra du 9 au .

Nicol David l'emporte en finale face à Jenny Duncalf.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Australian Open
 Open d'Australie masculin de squash 2011
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2011
PSA World Series 2011
Compétition de squash à Canberra
Sport en Australie en 2011
Sport en août 2011